La palabra Cajamarca puede referirse a:
 a Cajamarca, ciudad del norte del Perú;
 a Cajamarca, departamento del Perú;
 a Cajamarca, provincia del departamento homónimo;
 a Cajamarca, distrito del departamento homónimo; y
 a Cajamarca, municipio del departamento de Tolima (Colombia).